Smoking puede referirse a:

 Esmoquin, un elegante y formal traje para caballero.
 Smoking, proviene del verbo inglés "smoke" (fumar) en su forma de gerundio.
 Smoking Paper, marca de papel de fumar.
 The Tuxedo, película protagonizada por Jackie Chan y Jennifer Love Hewitt.